Донецкий экономико-гуманитарный институт
 Гуманитарный институт Донецкого национального университета